W Polsce 
 Jaworze – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. wąbrzeskim, w gminie Wąbrzeźno 
 Jaworze – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Nowy Żmigród 
 Jaworze – wieś w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Jaworze 
 Jaworze – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Zagnańsk 
 Jaworze – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Kalisz Pomorski 
 Jaworze – gromada

 Jaworze – szczyt w Beskidzie Niskim (Góry Grybowskie)
 Jaworze – polana na Łopieniu w Beskidzie Wyspowym

 Zobacz też 
 Jaworze Dolne, Jaworze Górne, gmina Jaworze, Jaworz, Jaworzec